Le tournoi de tennis de Varsovie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier III, se dispute du 6 au .

Elena Bovina remporte le simple dames. En finale, elle bat Henrieta Nagyová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jelena Kostanić et Henrieta Nagyová.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Varsovie
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2002
Varsovie
Sport en Pologne en 2002
Tennis en mai 2002